Serie B 1982-1983 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1982-1983 – edizione del campionato di hockey su pista italiano
 Serie B 1982-1983 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie B 1982-1983 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano